Сан Хосе де ла Естреља има више значења:

 Сан Хосе де ла Естреља (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе де ла Естреља, Каса Колорада (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику